Patagones peut désigner :
 Carmen de Patagones, localité la plus australe de la province de Buenos Aires, en Argentine ;
 Patagones,  argentin de la province de Buenos Aires ;
 Patagones (1827), navire qui faisait partie des deux escadrons pendant la guerre du Brésil.

Voir aussi 
 Patagons